Wap(p)en von Hamburg war der Name verschiedener Schiffe. Er leitet sich vom Wappen der Stadt Hamburg ab. Als erstes Schiff dieses Namens (Wapen von Hamborg geschrieben) wird in den Chroniken der Hansestadt Hamburg ein Schiff von Gerd Westerwold erwähnt, mit dem dieser 1601 ins Mittelmeer fuhr und dort von türkischen Seeräubern gefangen genommen wurde und auf einer Sklavengaleere der Sarazenen landete. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene weitere Schiffe so benannt.

Schiffsliste 

|}

Siehe auch 
 Liste von Schiffen mit dem Namen Hamburg
 Wappen von Hamburg

Schiffe nach Name
Schiffe Mit Dem Namen Wappen Von Hamburg